BTO peut faire référence à :
  ;
 Bachman-Turner Overdrive, un groupe canadien de rock.